Велум је танка мишићна опна на ободу звона код медуза из класе Hydrozoa која учествује у кретању ових жарњака. Кретање медуза је делом пасивно, а делом се састоји од низа трзаја омогућених радом велума. Када је велум опуштен и лабав, вода улази у дупљу звона. Контракцијом мишићних елемената велума вода се избацује, а сама медуза се креће у супротном правцу.

Жарњаци